

Patronymes 
Berlusconi est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne. Il renvoie notamment à plusieurs membres de la même famille :
 Silvio Berlusconi (1936-), homme d'affaires et ancien président du Conseil italien ;
 La femme d'affaires italienne Marina Berlusconi (1966-), fille de Silvio ;
 L'homme d'affaires italien Pier Silvio Berlusconi (1969-), fils de Silvio.